Paraedwardsia är ett släkte av koralldjur. Paraedwardsia ingår i familjen Edwardsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsanemoner
Paraedwardsia